Leif Frey (ur. 14 stycznia 1979 r. w Lüdenscheid) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 75. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1998/1999: 75
sezon 2001/2002: -

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Lüdenscheid